That Old Feeling steht für:

 That Old Feeling (Lied), oscarnominiertes Lied von Shep Fields (1937)
 That Old Feeling, Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Noch einmal mit Gefühl (1997)